Rottländer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Joseph Rottländer (1798–1879), Oberbürgermeister von Mönchengladbach
 Rolf Rottländer (1932–2016), deutscher Chemiker und Archäometrieexperte
 Yella Rottländer (* 1964) deutsche Schauspielerin und Kostümbildnerin